La Serie A2 puede referirse a:

 Serie A2 de vóley argentino, es la segunda categoría del voleibol argentino. 
 LegaDue o llamada antes de 2001 Serie A2 (baloncesto italiano), es la segunda división del baloncesto masculino en Italia y representa el máximo nivel amateur.
 Serie A2, fue entre 1986 y 1996 la segunda categoría del sistema de Ligas de fútbol de San Marino, siendo inmediatamente inferior a la Serie A1.
 Serie A2 (fútbol americano), el segundo nivel más alto de club profesional de fútbol americano en Italia;
 Serie A2 (béisbol), el segundo nivel más alto de club profesional de béisbol en Italia;
 Serie A2 (hockey sobre hielo), el segundo nivel más alto de hockey sobre hielo en Italia
 Serie A2 (fútbol femenino), el segundo más alto nivel del fútbol del club de las mujeres en Italia.